Джанібек II (*д/н — 1367) — хан Золотої Орди в 1364—1367 роках.

Життєпис 
Походив з династії Чингізидів. Втім невідомо до якої саме гілки роду Джучі він належав. Відомий загалом за деякими згадками у північноруських літописах та карбуванням монет. Джанібек II оголосив себе нащадком Джанібека I. Став ханом після повалення Пулад-Ходжи. Ймовірно, мав потужну підтримку Булат-Тимура, намісника та фактичного правителя Волзької Булгарії. Напевне володіння Джанібека II розташовувалися на північ від середньої течії Волги, десь між Золотою та Білою Ордою.

У 1365 році його союзник Булат-Тимур зазнав поразки від хана Азіз-шейха, а згодом був переможений сам Джанібек II. Проте він зберіг частину володінь, оскільки відомі його монети до 1367 року. Деякий час правив у середній течії Волги та боровся за трон в Новому Сараї після загибелі Азіза у 1367 році. Зазнав поразки та загинув у боротьбі з Мамаєм або Хасан-ханом.

Джерела 
 Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. — М., — Л., 1950 
 Григорьев А. Г. Золотоордынские ханы 60—70-х годов XIV в.: хронология правлений // «Историография и источниковедение стран Азии и Африки», вып. VII. — Л., 1983 

Хани Золотої Орди
Чингізиди